Tariq (también transliterado como Tarek, Tareq, Tarec, Tarik, Tarık, Tarij o Taric) (, ) es un nombre masculino árabe. Se hizo famoso con Táriq ibn Ziyad, el estratega militar que conquistó la península ibérica en la Edad Media.

Puede referirse a:
 Tarek Aziz (1936-2015), diplomático iraquí, exministro de relaciones exteriores de Saddam Hussein; 
 Tarek bin Laden (1947 -), empresario saudí, medio hermano de Osama bin Laden;
 Tarek William Saab (1962 -), abogado venezolano, fiscal general de ese país;
 Tarec Saffiedine (1986 -), peleador belga de artes marciales; 
 Tareck El Aissami (1974 -), abogado venezolano, exvicepresidente de Nicolás Maduro;
 Tarik Filipović (1972 -), actor bosnio; 
 Tarik Sektioui (1977 -), futbolista marroquí; 
 Tariq Abdul-Wahad (1974 -), baloncestista francés;  
 Tariq Ali (1943 -), escritor, historiador y director de cine pakistaní; 
 Tariq Ramadan (1962 -), intelectual musulmán suizo; 
 Tariq Trotter (1972 -), líder de la banda de hip-hop The Roots;
 Tarik Ruiz (1991-), esgrimista chileno;
 Volkswagen Tarek (2018-) SUV del fabricante alemán Volkswagen.

Nombres árabes